Limppu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Limppu (klippa i Finland), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Limpan (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,15, long 24,97), 

Robotskapade Finlandförgreningar